Dit is een lijst van planetoïden 11501-11600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (11501) - || 1989 UU3|| 29 oktober 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (11502) - || 1989 WU2|| 21 november 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11503) - || 1990 BF || 21 januari 1990 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (11504) Kazo || 1990 BT || 21 januari 1990 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (11505) - || 1990 DW2|| 24 februari 1990 || H. Debehogne
|-
| (11506) Toulouse-Lautrec || 1990 ES1|| 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (11507) Danpascu || 1990 OF || 20 juli 1990 || E. F. Helin
|-
| (11508) Stolte || 1990 TF13|| 12 oktober 1990 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (11509) Thersilochos || 1990 VL6|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (11510) Borges || 1990 VV8|| 11 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (11511) - || 1990 WK2|| 18 november 1990 || E. F. Helin
|-
| (11512) - || 1991 AB2|| 11 januari 1991 || E. F. Helin
|-
| (11513) - || 1991 CE1|| 12 februari 1991 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (11514) Tsunenaga || 1991 CO1|| 13 februari 1991 || M. Koishikawa
|-
| (11515) Oshijyo || 1991 CR1|| 12 februari 1991 || M. Arai, H. Mori
|-
| (11516) Arthurpage || 1991 ED || 6 maart 1991 || T. Seki
|-
| (11517) Esteracuna || 1991 EA4|| 12 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (11518) Jung || 1991 GB3|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (11519) Adler || 1991 GZ4|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (11520) Fromm || 1991 GE8|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (11521) Erikson || 1991 GE9|| 10 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (11522) - || 1991 JF || 3 mei 1991 || T. Urata
|-
| (11523) - || 1991 PK1|| 15 augustus 1991 || E. F. Helin
|-
| (11524) Pleyel || 1991 PY2|| 2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (11525) - || 1991 RE25|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (11526) - || 1991 UL3|| 31 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11527) - || 1991 VU4|| 5 november 1991 || S. Otomo
|-
| (11528) Mie || 1991 XH || 3 december 1991 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (11529) - || 1992 BJ1|| 28 januari 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11530) d'Indy || 1992 CP2|| 2 februari 1992 || E. W. Elst
|-
| (11531) - || 1992 DL7|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (11532) Gullin || 1992 ER4|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (11533) Akebäck || 1992 EG6|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (11534) - || 1992 EB16|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (11535) - || 1992 EQ27|| 4 maart 1992 || UESAC
|-
| (11536) - || 1992 FZ || 26 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11537) Guericke || 1992 HY6|| 29 april 1992 || F. Börngen
|-
| (11538) Brunico || 1992 OJ8|| 22 juli 1992 || H. Debehogne, Á. López-G.
|-
| (11539) - || 1992 PQ2|| 2 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (11540) - || 1992 PV3|| 5 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (11541) - || 1992 SY14|| 28 september 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11542) Solikamsk || 1992 SU21|| 22 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (11543) - || 1992 UN2|| 25 oktober 1992 || N. Kawasato
|-
| (11544) - || 1992 UD3|| 26 oktober 1992 || S. Otomo
|-
| (11545) Hashimoto || 1992 UE4|| 26 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11546) Miyoshimachi || 1992 UM6|| 28 oktober 1992 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (11547) Griesser || 1992 UP8|| 31 oktober 1992 || F. Börngen
|-
| (11548) Jerrylewis || 1992 WD8|| 25 november 1992 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (11549) - || 1992 YY || 25 december 1992 || A. Natori, T. Urata
|-
| (11550) - || 1993 BN || 20 januari 1993 || T. Urata
|-
| (11551) - || 1993 BR3|| 21 januari 1993 || T. Urata
|-
| (11552) Boucolion || 1993 BD4|| 27 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (11553) Scheria || 1993 BD6|| 27 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (11554) Asios || 1993 BZ12|| 22 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (11555) - || 1993 CR1|| 15 februari 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11556) - || 1993 DV || 21 februari 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11557) - || 1993 FO8|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (11558) - || 1993 FY8|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (11559) - || 1993 FS23|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (11560) - || 1993 FU24|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (11561) - || 1993 FZ24|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (11562) - || 1993 FU33|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (11563) - || 1993 FO36|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (11564) - || 1993 FU41|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (11565) - || 1993 FD51|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (11566) - || 1993 FU51|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (11567) - || 1993 FF82|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (11568) - || 1993 GL || 14 april 1993 || S. Otomo
|-
| (11569) Virgilsmith || 1993 KB2|| 27 mei 1993 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (11570) - || 1993 LE || 14 juni 1993 || H. E. Holt
|-
| (11571) Daens || 1993 OR8|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (11572) Schindler || 1993 RM7|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (11573) Helmholtz || 1993 SK3|| 20 september 1993 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (11574) d'Alviella || 1994 BP3|| 16 januari 1994 || E. W. Elst
|-
| (11575) Claudio || 1994 BN4|| 31 januari 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| (11576) - || 1994 CL || 3 februari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (11577) Einasto || 1994 CO17|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (11578) Cimabue || 1994 EB || 4 maart 1994 || V. S. Casulli
|-
| (11579) Tsujitsuka || 1994 JN || 6 mei 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11580) Bautzen || 1994 JG4|| 3 mei 1994 || Spacewatch
|-
| (11581) Philipdejager || 1994 PK9|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (11582) Bleuler || 1994 PC14|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (11583) Breuer || 1994 PZ28|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (11584) Ferenczi || 1994 PP39|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (11585) Orlandelassus || 1994 RB17|| 3 september 1994 || E. W. Elst
|-
| (11586) - || 1994 UA2|| 31 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11587) - || 1994 UH2|| 31 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11588) Gottfriedkeller || 1994 UZ12|| 28 oktober 1994 || F. Börngen
|-
| (11589) - || 1994 WG || 25 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (11590) - || 1994 WH3|| 28 november 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11591) - || 1995 FV || 28 maart 1995 || T. Kobayashi
|-
| (11592) Clintkelly || 1995 FA7|| 23 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (11593) Uchikawa || 1995 HK || 20 april 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11594) - || 1995 HP || 27 april 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11595) Monsummano || 1995 KN || 23 mei 1995 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (11596) Francetic || 1995 KA1|| 26 mei 1995 || T. B. Spahr
|-
| (11597) - || 1995 KL1|| 31 mei 1995 || R. H. McNaught
|-
| (11598) Kubík || 1995 OJ || 22 juli 1995 || L. Šarounová
|-
| (11599) - || 1995 QR || 16 augustus 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (11600) Cipolla || 1995 SQ2|| 26 september 1995 || Stroncone|}

Planetoïdenlijsten